Kellenbach steht für:

 Kellenbach, Ortsgemeinde im Landkreis Bad Kreuznach, Rheinland-Pfalz
 Kellenbach (Fluss), Unterlauf des Simmerbachs ab Gemünden, ein Fluss im Hunsrück, Rheinland-Pfalz

Kellenbach ist der Familienname folgender Personen:

 Katharina von Kellenbach (* 1960), deutsche evangelische Theologin